Broadwell steht für:
 Intel-Broadwell-Mikroarchitektur, der Name eines Prozessortyps von Intel

Broadwell steht für einen Nachnamen; bedeutende Namensträger:
 Paula Broadwell (* 1972), US-amerikanische Journalistin und Anti-Terrorismus-Expertin

Broadwell steht für mehrere Orte:
  Vereinigten Staaten:
 Broadwell (Illinois)
 Broadwell (Kalifornien)
 Broadwell (Kentucky)
 Broadwell (Ohio)
 England:
 Broadwell (Cotswold)
 Broadwell (Forest of Dean)
 Broadwell (Oxfordshire)
 Broadwell (Warwickshire)